900 puede referirse a:

 El año 900.
 El año 900 a. C.
 El número 900.
 Novecento, una coproducción fílmica europea de 1976.
 Novecento (arte), movimiento artístico desarrollado en Italia. 
 Generación del 1900, que puede ser entendida como:
 Generación de 1914
 Novecentismo